Волянська — українське і польське прізвище. Чоловіча форма — Волянський.
 Волянська (Ґардецька) Кекилія (1898—1961) — громадська діячка.
 Волянська Людмила Іванівна (1922—2001) — українська письменниця, редактор, громадський діяч.
 Волянська Лідія Богданівна (*1950) — українська письменниця, редактор.

Див. також 
 Любешівсько-Волянська сільська рада — сільська рада в Любешівському районі Волинської області
 Чорнокінецько-Волянська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Чортківському районі Тернопільської області